El nombre Borja González puede referirse a:

 Borja Bastón, futbolista español.
 Borja González, historietista español.
 Borja González Tejeda, futbolista español.